Эдвин Генри Уилсон ( 1898—1993) — один из лидеров американской Унитарианской церкви, сторонник идей современного гуманизма.

Родился 23 августа 1898 года в Вудхавене (шт. Нью-Йорк) и вырос в городке Конкорд (шт. Массачусетс).

Окончил Медвильскую теологическую школу (Meadville Theological School) в 1926 году. Был рукоположён в 1928 году и стал практикующим священником Унитарианской церкви.

В 1930 г. совместно с Гарольдом Бушманом (Harold Bushman) основал в Чикаго журнал «Новый гуманист» (The New Humanist).

Участвовал в составлении Первого гуманистического манифеста (1933) и Второго гуманистического манифеста (1973).

В 1952 году стал одним из создателей Международного гуманистического и этического союза.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Эдвин Генри Уилсон. Генезис гуманистического манифеста

Религиозные деятели США
Современные гуманисты
Священники по алфавиту